Смаћ може бити:

 Смаћ, насеље у општини Призрен, Косово и Метохија, Република Србија
 Смаћ (Ђаковица), насеље у општини Ђаковица, Косово и Метохија, Република Србија